Файтинг — жанр видеоигр.
 Файтинг (Штирия), в настоящее время Аллерхайлиген-Вильдон — посёлок в Австрии.
 Fighting — альбом ирландской рок-группы Thin Lizzy.
 Fighting — игровой фильм 2009 года, снятый режиссёром Дито Монтиэлем.